Јекора има више значења:

 Општина Јекора (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Јекора (Јекора, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику